Silva Ferreira ist der Familienname folgender Personen:

 Ariclenes da Silva Ferreira (* 1985), brasilianisch-russischer Fußballspieler, siehe Ari (Fußballspieler)
 Eusébio da Silva Ferreira, bekannt als Eusébio (1942–2014), portugiesischer Fußballspieler
 Hélder Maurílio da Silva Ferreira (* 1988), brasilianischer Fußballspieler